Scorhill bezeichnet:

 Scorhill Motor Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Steinkreis von Scorhill, Steinkreis in Devon, England